Tonodesmus är ett släkte av mångfotingar. Tonodesmus ingår i familjen fingerdubbelfotingar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Fingerdubbelfotingar
Tonodesmus